Antonio Vázquez puede referirse a:

 Antonio Vázquez (1485-ca. 1563), pintor español;
 Antonio Vázquez (activo de 1792 a 1817), grabador español;
 Antonio Vázquez de Espinosa (15??-1630), religioso español;
 Antonio Vázquez Baeza (1897-1990), político español - alcalde de Rafal (Alicante);
 Antonio Vázquez López (1937-), político español - presidente de la Asamblea de Extremadura;
 Antonio Vázquez Romero (1951-), empresario español;
 Antonio Vázquez Bartolomé (1959-), pintor español;